La liste de jeux vidéo d'arcade regroupe sur Super Nintendo World Borne d'arcade dans un classement par ordre alphabétique.

Arcade, Liste de jeux d